Skip Woods é um roteirista, diretor e produtor de cinema dos Estados Unidos.

Ligações externas

Cineastas dos Estados Unidos